Ryan peut faire référence :

Prénom 
Prénom masculin d'origine irlandaise et galloise, fréquemment donné dans les pays anglo-saxons.

Nom de famille 

 Amy Ryan (1968-), actrice américaine ;
 Barry Ryan (1948-2021), chanteur pop britannique ;
 
 Bobby Ryan (1987-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Caitlin Ryan (1992-), kayakiste néo-zélandaise ;
 Caroline Ryan (1979- ), coureuse cycliste irlandaise ;
 Claude Ryan (1925-2004), intellectuel, journaliste et homme politique québécois ;
 Cornelius Ryan (1920-1974), journaliste et écrivain américain d'origine irlandaise ;
 Daniel Ryan (1929-1961), patineur artistique américain ;
 Derek Ryan (1969-), joueur de squash irlandais ;
 Derek Ryan (1986-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Donal Ryan (1976-), romancier irlandais ;
 Edmon Ryan (1905-1984), acteur américain ;
 Eileen Ryan (1927-2022), actrice américaine ;
 Elizabeth Ryan (1892-1979), joueuse de tennis américaine ;
 Fran Ryan (1916-2000), actrice américaine ;
 
 George Ryan (1934-), homme politique américain ;
 George Ryan (1806-1876), homme politique canadien ;
 Hank Phillippi Ryan (19?-), femme de lettres et reporter américaine, auteure de roman policier ;
 Irene Ryan (1902-1973), actrice américaine ;
 Jack Ryan (1926-1991), ingénieur militaire américain et créateur de jouets (Poupée Barbie – Hot Wheels) ;
 
 Jeri Ryan (1968-), actrice américaine ;
 Jim Ryan (1946-2022), homme politique américain ;
 Joakim Ryan (1993-), joueur de hockey sur glace américano-suédois ;
 Joan Ryan (1955-), femme politique britannique ;
 
 Jon Ryan (1981-), joueur canadien de football américain ;
 Kathleen Ryan (1922-1985), actrice irlandaise ;
 Kate Ryan (1980-), chanteuse belge ;
 Kendall Ryan (1992-), coureuse cycliste américaine ;
 Lee Ryan (1983-), chanteur britannique, ancien membre du boys band Blue ;
 Leo Ryan (1925-1978), homme politique américain ;
 Louise M. Ryan (19?-), biostatisticienne australienne ;
 Marc Ryan (1982-), coureur cycliste néo-zélandais ;
 Marja-Lewis Ryan (née en 1985), actrice, scénariste, réalisatrice et productrice américaine ;
 Mary Eucharia Ryan (1860-1929), religieuse et pédagogue irlandaise ;
 
 
 Max Ryan (1967-), acteur britannique ;
 Meg Ryan (1961-), actrice et productrice américaine ;
 Michael Patrick Ryan (1825-1893), député fédéral québécois ;
 Michael Ryan (1980-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Mike Ryan (1941-), athlète néo-zélandais ;
 Mitch Ryan (1934-2022), acteur américain ;
 Monique Ryan (1967-), neurologue pédiatrique et femme politique australienne ;
 Nolan Ryan (1947-), joueur de baseball américain ;
 
 
 Paul Ryan (1970-), homme politique américain ;
 Reg Ryan (1925-1997), footballeur irlandais ;
 Robbie Ryan (1970-), directeur de la photographie irlandais ;
 
 Roma Ryan (1950-), poétesse irlandaise ;
 Shawn Ryan (1966-), producteur exécutif américain, scénariste et créateur de séries télévisées ;
 Stephen V. Ryan (1825-1896), prélat catholique canado-américain ;
 
 Thady Ryan (1923-2005), cavalier irlandais de concours complet ;
 
 T. K. Ryan (1928-2019), auteur de bande dessinée américain ;
 Tony Ryan (1936-2007), homme d'affaires irlandais ;
 Travis Ryan (1974-), vocaliste américain ;
 Tubal Claude Ryan (1898-1982), fondateur de la compagnie aérienne Ryan Aeronautical Company ;
 Will Ryan (1939-2021), acteur et compositeur américain ;
 Yves Ryan (1928-2014), homme politique québécois.

Toponyme 

 Ryan, une ville en Oklahoma (États-Unis) ;
 Ryan, une ville du comté de Delaware, en Iowa.

Fiction 

 Ryan, court-métrage documentaire d'animation de Chris Landreth sur Ryan Larkin ;
 Ryan, série télévisée australienne ;
 Jack Ryan (série télévisée) une série télévisée américaine d'espionnage et de politique
 Le soldat Ryan, personnage et sujet d'un film de Steven Spielberg : Il faut sauver le soldat Ryan ;
 Ryan Atwood, personnage de la série télévisée Newport Beach ;
 La Fille de Ryan, film réalisé par David Lean en 1970 ;
 L'Express du colonel Von Ryan, film américain réalisé par Mark Robson en 1965 ;
 Jack Ryan, directeur adjoint de la CIA, personnage récurrent dans plusieurs romans d'espionnage de Tom Clancy et dans leurs interprétations au cinéma, l'ensemble de l'œuvre faisant partie de Saga Ryan :
 À la poursuite d'Octobre Rouge (Alec Baldwin) ;
 Jeux de guerre (Harrison Ford) ;
 Danger Immédiat (Harrison Ford) ;
 La Somme de toutes les peurs (Ben Affleck) ;
 Richie Ryan, un personnage de la série TV Highlander.
 Ryan, le personnage principal du film français Chok-Dee.

Histoire 

 RYAN est le nom d'une opération secrète menée par le KGB dans les années 1980

Aérien 

 Ryanair, une compagnie aérienne à bas prix irlandaise,
 Ryan Aeronautical Company, un constructeur aéronautique américain créé par T. Claude Ryan
 Ryan Field, l'Aéroport métropolitain de Bâton-Rouge en Louisiane aux États-Unis,

Stade 

 Ryan Field, stade de l'équipe de football américain des Northwestern Wildcats à Evanston, banlieue de Chicago.

Annexes

Notes et références 

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme irlandais